Het begrip declaratief wordt gebruikt:
 in de taalkunde: wanneer er een bewering wordt gedaan, zie gebruikswijzen van de conjunctivus
 over computertalen die meer beschrijven wat gedaan moet worden dan hoe dat moet, zie declaratieve taal